Peucedanum schottii är en flockblommig växtart som beskrevs av Boss. och Dc. Peucedanum schottii ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
schottii